Сан-Раймундо (футбольный клуб, Сантарен), штат Пара
 Сан-Раймундо (футбольный клуб, Манаус), штат Амазонас
 Сан-Раймундо (футбольный клуб, Боа-Виста), штат Рорайма